A otok főnév több szláv nyelvben is szigetet jelent. Több település nevében is megtalálható:

 Bosznia-Hercegovina
 Otok, falu Ljubuški községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban

 Horvátország
Otok falu és község Split-Dalmácia megyében
Otok város Vukovár-Szerém megyében
Otok, Ottok falu horvát neve Perlak községben, Muraköz megyében
Otok település Slivno községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Lengyelország
Otok település a Kiełczygłówi járásban, Pajęczno megyében, a Łódźi vajdaságban
Otok település a Zadzimi járásban, Poddębice megyében, a Łódźi vajdaságban
Otok település a Bolesławieci járásban, Bolesławiec megyében, az Alsó-Sziléziai vajdaságban
Otok település a Kobylnicai járásban, Słupsk megyében, a Pomerániai vajdaságban
Otok település a Gryficei járásban, Gryfice megyében, a Nyugat-Pomerániai vajdaságban

 Szlovénia
Otok falu Cerknica községben, Notranjska régióban
Otok falu Metlika községben, Délkelet-Szlovénia régióban